Annex steht für:

 eine Anlage oder einen Anhang, siehe Addendum (Schriftwesen)
 an einer anderen Urkunde befestigte Urkunde, siehe Transfix (Diplomatik)
 Annex (Architektur), Anbau im architektonischen Sinne
 die Bezeichnung der US-Armee für reine Wohnsiedlungen (Anx), vgl. ausländische Militärbasen in Deutschland

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Annex (Oregon)
 Annex (Virginia)
 Annex Canal, Kanal im Malheur County, Oregon

Annex ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyte Annex (1933–2021), französischer Boxer

Siehe auch:

 Annex Creek
 Annexion
 Annexkompetenz